Coat of Arms bezeichnet:

 Coat of Arms, englischer Begriff für Wappen
 Coat of Arms (Album), das Musikalbum der schwedischen Band Sabaton